Breslin peut désigner :

Patronyme 

 Abigail Breslin (1996-), actrice américaine ;
 Howard Breslin (1912-1964), écrivain américain, auteur de roman policier, sous le pseudonyme de Michael Niall ;
 Jimmy Breslin (1928-2017), journaliste américain ;
 Maura Breslin (1914-1984), féministe et syndicaliste irlandaise ;
 Spencer Breslin (1992-), acteur américain, frère d'Abigail ;
 Theresa Breslin, écrivain de science-fiction écossaise.

Sport 
 Breslin Student Events Center, salle omnisports située sur le campus de l'université de l'État du Michigan.